Destrucció, extermini, mort o anihilament: desaparició violenta de quelcom.
 Destrucció: un dels set eterns, personatge de la sèrie còmica de Vertigo (DC Comics) The Sandman.
 Destruction (pel·lícula): Pel·lícula de 1915 dirigida per Will S. Davis
 Destruction (música): banda de thrash metal formada en 1982 a Alemània